Grabhügel D 1-7638-0004 steht für:

 Grabhügel D 1-7638-0004 (A), Hügelgrab aus der Bronzezeit
 Grabhügel D 1-7638-0004 (B), Hügelgrab aus der Bronzezeit